Fürth Rathaus (Bayern), het raadhuis van Fürth (Bayern).
Fürth Rathaus (metrostation), een station van de metro van Neurenberg.